Singrün était une entreprise de fonderie et de constructions mécaniques fondée en 1870 à Strasbourg puis installée à Épinal, France.

Elle a produit, entre autres, une turbine Francis à axe vertical et à cloche dite de type « Singrün » dont l'une a été en fonctionnement dans l'ancienne papeterie de Chappes de 1918 à 2004.

Historique 
 1870 : fondation des établissements Singrün à Strasbourg ;
 1886 : association à Épinal du père et ses deux fils, la raison sociale devient « B. Singrün et ses fils » ;
 1890 : M. Singrün père se retire au profit de ses deux fils, Joseph et Albert, l'entreprise devient « Singrün Frères » ;
 1900 : construction d'une nouvelle usine à Golbey, près d'Épinal. Transformation en SA sous le nom « Société des établissements Singrün » ;
 1919 : commande de  de turbines et 200 locomotives électriques de  chaque ;
 1920 : construction d'une seconde usine à Tarbes, turbines pour hautes chutes et locomotives électriques.

Fonctionnement de la turbine Singrün de Chappes 

 Les directrices, celles-ci sont fixes et inclinées afin de guider l'eau et de créer un sens de rotation à la roue (ici, dans le sens inverse d'une montre).
 La cloche, d'un poids de 2 tonnes, elle est intercalée entre les directrices et la roue afin d'augmenter (manœuvre vers le haut) ou de diminuer (manœuvre vers le bas) l'entrée de l'eau donc, de modifier la puissance de la turbine.
 La roue à aubes, d'un diamètre de , c'est la plus grosse turbine installée à l'époque dans la vallée de la haute Seine, elle pouvait avaler un débit de  et fonctionner sous  de chute, sa puissance était de .
 L'arbre de commande, il transmet la force motrice de la roue vers la grande couronne située 5 mètres plus haut. 
 La crémaillère, indispensable pour soulever la cloche.
 Les contrepoids, en nombre de 4×. Sans eux, il serait impossible de manœuvrer la cloche.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Albert Singrün
 Document des turbines Singrün

Turbine hydraulique
Entreprise de l'énergie ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1870